Сен-Гратьян () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Сен-Гратьян () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз